

Patronymes 
Bory est le patronyme de plusieurs personnalités :
 Armand Bory (1844-1931), homme politique français.
 David Bory (1976- ), joueur de rugby à XV français.
 Jacques-Thomas Bory (1809-1875), avocat, bibliophile, écrivain, maire de Marseille.
 Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent (1778-1846), naturaliste et géographe français en l'honneur duquel a été nommé le cratère Bory du Piton de la Fournaise, volcan actif de La Réunion.
 Jean-Louis Bory (1919-1979), écrivain et journaliste français.
 Jean-Marc Bory (1934-2001), acteur français.
 Louis Bory (), sculpteur et maçon français du .
 Michel Bory (1943- ), journaliste et écrivain suisse.

Toponymie 
 Bory est une commune du district de Levice, dans la région de Nitra, en Slovaquie ;
 Bory, est une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina, en République tchèque ;
 Le cratère Bory est un cratère volcanique français du Piton de la Fournaise, à La Réunion.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme